Als Baureihe 95 der Deutschen Reichsbahn wurden folgende Tenderlokomotiven der Achsfolge 1’E1’ bezeichnet:

 DR-Baureihe 95.0, als Preußische T20 bestellt
 DR-Baureihe 95.1, BBÖ 82 der Bundesbahnen Österreich, von 1938 bis 1945
 DR-Baureihe 95.2, ČSD-Baureihe 524.1 der Československé státní dráhy, von 1938 bis 1945
 DR-Baureihe 95.3, PKP-Baureihe OKz32 der Polskie Koleje Państwowe, von 1939 bis 1945
 DR-Baureihe 95.66, HBE Tierklasse der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn, ab 1949